Festetics-kastély (Keszthely)

Festetics-kastély (Alsóbogát)
Festetics-kastély (Balatongyörök)
Festetics-kastély (Balatonkeresztúr)
Festetics-kastély (Berzence)
Festetics-kastély (Böhönye)
Festetics-kastély (Csertő)
Festetics-kastély (Dég)
Festetics-kastély (Egyed)
Festetics-kastély (Fonó)
Festetics-kastély (Gálosfa)
Festetics-kastély (Kisgyalán)
Festetics-kastély (Toponár)
Festetics-kastély (Tolna)
Festetics-kastély (Simaság)
Festetics-kastély (Söjtör)
Festetics-kastély (Vízvár)
Festetics-kastély (Vörs)
Festetics–Baich-kastély (Szeleste) 
Festetics–Batthyány-kastély (Dáka)
Festetics–Inkey-kastély (Alsóbogát)